Galī Sargalī kan syfta på följande platser:

Irak 

 Kalī Sarkalī, ravin, Dahuk, 
 Wādī Sarkalī Burjī, wadi, Dahuk, 

Robotskapade Irakförgreningar